Rhynchocinetes är ett släkte av kräftdjur. Rhynchocinetes ingår i familjen Rhynchocinetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Rhynchocinetes